A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a vitorlázás férfi finn dingi versenyszámát 2021. július 27. és augusztus 3. között rendezték. Az aranyérmet a brit Giles Scott nyerte, Berecz Zsombor ezüstérmes lett.

Ez a magyar vitorlasport legjobb olimpiai eredménye, illetve 1980 után az első olimpiai érem a sportágban.

Naptár

Eredmények 
A verseny 10 futamból állt. Futamonként az első helyezett 1, a második 2 pontot kapott és így tovább. A 10 futamot követően versenyzőnként a legrosszabb eredményt nem vették figyelembe, ezek zárójelben szerepelnek. A rangsor alapján a legjobb 10 versenyző jutott az éremfutamba. Az éremfutamon minden helyezés dupla pontot ért. A versenyt a legalacsonyabb pontszámmal rendelkező versenyző nyerte.

Jegyzetek

Források 

Sportágak a 2020. évi nyári olimpiai játékokon